Бессме́нный сена́тор (), также пожизненный сенатор, — во Франции периода третьей республики звание четверти членов Сената, избранных по закону от 24 февраля 1875 года, определявшему состав Сената из 225 сенаторов от департаментов и 75 бессменных сенаторов, избиравшихся пожизненно. Первые бессменные сенаторы выбирались из числа членов Национального собрания.

Последовавший конституционный закон от 10 декабря 1884 года уничтожил пожизненное избрание, позволив однако уже избранным бессменным сенаторам занимать должность до самой смерти. Последний из них — Эмиль де Марсер — умер в 1918 году. В общей сложности было 116 бессменных сенаторов.

Список бессменных сенаторов 

 , с 1875 по 1877
 Аллу, Эдуард, с 1882 по 1888
 Одиффре-Паскье, Гастон, с 1875 по 1905
 Орель де Паладин, Луи д’, с 1875 по 1877
 Монталиве, Камиль де, с 1879 по 1880
 , с 1878 по 1892
 Барду, Аженор, с 1882 по 1897
 , с 1877 по 1883
 Бартелеми-Сент-Илер, Жюль, с 1875 по 1895
 , с 1875 по 1881
 , с 1875 по 1915
 , с 1875 по 1882
 Бертло, Марселен, с 1881 по 1907
 Бийо, Жан-Батист, с 1875 по 1907
 Брока, Поль, с février по juillet 1880
 , с 1877 по 1898
 Бюффе, Луи, с 1876 по 1898
 , с 1875 по 1890
 , с 1875 по 1886
 Кампенон, Жан Батист Мари Эдуар, с 1883 по 1891
 , с 1878 по 1886
 Карно, Ипполит Лазар, с 1875 по 1888
 Казимир-Перье, Огюст, с 1875 по 1876
 Казо, Теодор Жозеф Жюль, с 1875 по 1912
 Шабо-Латур, Франсуа, с 1877 по 1885
 , с 1875 по 1889
 , с 1875 по 1900
 Шангарнье, Николя, с 1875 по 1877
 Шанзи, Альфред, с 1875 по 1883
 Шаретон, Жан-Жозеф, с 1875 по 1878
  , с 1876 по 1899
 Кламажеран, Жан-Жюль, с 1882 по 1876
 , с 1875 по 1877
 , с 1875 по 1891
 , с 1875 по 1897
 , с 1875 по 1887
 , с 1875 по 1886
 Курто де Сиссе, Эрнст Луи Октав, с 1875 по 1882
 Кремьё, Адольф, с 1875 по 1880
 , с 1875 по 1902
 , с 1881 по 1904
 , с 1881 по 1891
 , с 1882 по 1896
 , с 1875 по 1884
 Дюклерк, Шарль, с 1875 по 1888
 Дюфор, Жюль-Арман, с 1876 по 1881
 , с 1875 по 1900
 Дюпанлу, Феликс-Антон, с 1875 по 1878
 Лом, Дюпюи де, с 1877 по 1885
 Фарр, Жан Жозеф Фредерик Альбер, с 1880 по 1887
 , с 1875 по 1885
 , с 1875 по 1881
 Фуришон, Мартин, с 1875 по 1884
 , с 1875 по 1888
 , с 1875 по 1884
 , с 1875 по 1909
 , с 1877 по 1890
 , с 1877 по 1879
 , с 1879 по 1890
 , с 1880 по 1899
 Лавернь, Леонс Гийо, с 1875 по 1880
 Оссонвиль, Жозеф д’, с 1878 по 1884
 , с 1875 по 1894
 Жорегиберри, Жан-Бернар, с 1879 по 1887
 Жорес, Констан Луи Жан Бенжамен, с 1875 по 1889
 , с 1875 по 1888
 Кранц, Жан-Батист, с 1875 по 1899
 Лаланн, Леон Луи, с 1883 по 1892
 Пьер Ланфре, с 1875 по 1877
 , с 1877 по 1882
 , с 1875 по 1883
 , с 1875 по 1886
 Лабулэ, Эдуар Рене Лефевр де, с 1875 по 1883
 , с 1881 по 1883
 Лемуан, Жон Маргерит Эмиль, с 1880 по 1892
 , с 1875 по 1877
 , с 1875 по 1897
 , с 1875 по 1876
 Литтре, Поль-Максимильен-Эмиль, с 1875 по 1881
 , с 1875 по 1888
 , с 1875 по 1903
 Масе, Жан, с 1883 по 1894
 Маньен, Жозеф, с 1875 по 1910
 , с 1875 по 1889
 , с 1875 по 1879
 :Марсер, Эмиль де, с 1884 по 1918
 , с 1875 по 1892
 , с 1875 по 1891
 , с 1875 по 1879
 , с 1875 по 1881
 , с 1875 по 1898
 , с 1875 по 1877
 Пельтан, Эжен, с juin по décembre 1884
 , с 1884 по 1892
 , с 1875 по 1877
 , с 1875 по 1876
 Потюо, Луи Пьер Алексис, с 1875 по 1882
 , с 1875 по 1888
 , с 1876 по 1878
 , с mars по mai 1876
 , с 1875 по 1881
  , с 1875 по 1904
 , с 1875 по 1889
 Шерер-Кестнер, Огюст, с 1875 по 1899
 Шельшер, Виктор, с 1875 по 1893
 Симон, Жюль, с 1875 по 1896
 , с 1875 по 1891
 , с 1875 по 1896
 Тирар, Пьер Эмманюэль, с 1883 по 1893
 , с 1875 по 1899
 , с 1878 по 1892
 , с 1881 по 1898
 Валлон, Анри, с 1875 по 1904
 , с 1875 по 1876
 Вюрц, Шарль Адольф, с 1881 по 1884

См. также 
 Пожизненный сенатор (Италия)

Примечания

Ссылки 
 

Списки:Франция